Шаварш I — 21-й царь Древней Армении в 1331—1325 до н. э. из династии Айказуни.
 (3027) Шаварш — астероид главного кольца, открытый 8 августа 1978 года Николаем Черных в Крымской астрофизической обсерватории.